L'Alliance des Trois est le premier livre de la saga de fantasy Autre-Monde écrite par Maxime Chattam.

Il est sorti officiellement le  aux éditions Albin Michel .

Résumé 
La Terre a changé. La Nature a repris ses droits. Une tempête aux éclairs bleus vaporise les adultes, et la plupart de la population mondiale. Seuls quelques enfants, les Pans, survivent, ainsi qu'une poignée d'adultes, les Cyniks. Des créatures étranges apparaissent petit à petit… Matt et Tobias, adolescents à New-York vont entreprendre un périple pour survivre, et en apprendre plus sur la Tempête. Jusqu'où cela va-t-il les mener ?

Éditions imprimées

Livre audio

Œuvres associées 
Le compositeur français Sébastien Pan a écrit une suite orchestrale de 52 minutes basée sur le roman, publiée le  sur YouTube et disponible au téléchargement sur Soundcloud.

Personnages principaux 
Matt, Tobias et Ambre forment  :
 Matt Carter : 14 ans et impulsif, il va développer une altération (un pouvoir) de force à la suite d'un coma de cinq mois causé par un choc à la tête.
 Tobias : 13 ans et hyperactif, il est ami avec Matt depuis l'enfance. Il va développer une vitesse incroyable.
 Ambre Caldero : 15 ans et maladroite, elle va rencontrer Matt et Tobias lors de leur séjour sur l'île de Carmichaël, sur laquelle Matt se fait soigner. Elle initie les enfants survivants à développer leur altération. Elle-même va développer un pouvoir de télékinésie.

Liens externes  
 

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2008
2008 en fantasy